Ulica Dyrekcyjna:
 Ulica Dyrekcyjna w Katowicach
 Ulica Dyrekcyjna we Wrocławiu

Dyrekcyjna